Mattiesen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Mattiesen (* 1958), deutscher Generalarzt
 Emil Mattiesen (1875–1939), deutsch-baltischer Komponist und Philosoph